Antonio Guerra ist der Name folgender Personen:

* Antonio Guerra (Choreograf) (1810–1846), italienischer Choreograf
 Antonio Guerra (1920–2012), italienischer Drehbuchautor und Lyriker, siehe Tonino Guerra
 Antonio Guerra (Politiker) (* 1955), kolumbianischer Politiker